Матеуш Мастернак (, род. 2 мая 1987, Вроцлав, Польша) — польский боксёр-профессионал, выступающий в первой тяжёлой весовой категории.
Среди профессионалов действующий обязательный претендент на титул чемпиона мира по версии IBF (2022—), чемпион по версии IBF Inter-Continental (2021—), и бывший чемпион Европы по версиям WBO European (2018) и EBU (2012—2013) в 1-м тяжёлом весе.

Любительская карьера 
На любительском ринге Мастернак провёл 70 поединков, 61 из которых выиграл.

В 2005 году Мастернак завоевал золото на чемпионате страны среди юниоров. На юношеском чемпионате Европы, проиграл в четвертьфинале.

В 2005 году завоевал бронзу на взрослом чемпионате Польши, а в 2006 году, завоевал серебро.

Профессиональная карьера 
Матеуш дебютировал на профессиональном ринге в июне 2006 года. Долгое время проводил низкорейтинговые поединки.

В сентябре 2008 года, Мастернак нокаутировал немца, Алекса Могилевски (8-1), и завоевал временный титул молодёжного чемпиона мира по версии WBC в первом тяжёлом весе.

24 сентября 2009 года в Лодзе, непобеждённый Матеуш Мастернак (14-0), вышел на ринг с непобеждённым соотечественником Лукашем Яником (15-0). Мастернак нокаутировал своего соотечественника в 5-м раунде. Данный поединок был главным событием андерката двух польских топ-боксёров, Томаша Адамека и Анджея Голоты.

В декабре 2009 года, Мастернак защитил титул против американца, Джеймесона Бостика (18-3). В марте 2010 года, поляк нокаутировал в 8-м раунде француза Фаисала Аррами (11-1).

В июне 2010 года, Мастернак вышел на ринг с непобеждённым боксёром из Грузии, Левана Джомардашвили (20-0). Матеуш нокаутировал Левана в 5-м раунде, и в очередной раз защитил титул молодёжного чемпиона мира.

10 сентября 2011 года нокаутировал в третьем раунде американца, Карла Дэвиса.

Мастернак продолжал побеждать своих опытных оппонентов, преимущественно нокаутом. В сентябре 2012 года, Мастернак вышел на ринг против непобеждённого испанского боксёра, Дэвидом Кинонеро (27-0). Поляк доминировал весь бой, и рефери прекратил одностороннее избиение в 8-м раунде. Поляк вновь уверенно победил, и высоко поднялся в рейтингах.

15 декабря 2012 года победил по очкам финского боксёра, Юхо Хаапойю (18-2-1) и завоевал вакантный титул чемпиона Европы по версии EBU.

5 октября 2013 года в Москве, потерпел первое поражение на профессиональном ринге, проиграл титул EBU нокаутом, российскому боксёру, Григорию Дрозду.

21 июня 2014 года проиграл раздельным решением судей бой Йоуре Каленге за титул временного чемпиона мира по версии WBA.

12 декабря 2015 года проиграл по очкам британцу, Тони Белью (25-2-1) и не смог завоевать вакантный титул чемпиона Европы по версии EBU.

26 июня 2020 года в Кельце (Польша) Матеуш Мастернак единогласным решением судей (счёт: 79-72 и дважды 80-71) уверенно победил украинского гейткипера Сергея Радченко (7-6, 2 КО). Бой прошёл всю дистанцию, но конкурентным был только в стартовых раундах. Мастернак брал своё за счёт скорости, разбивал защиту украинца джебом, работал по этажам. В 5-м раунде после пропущенного боди-панча Радченко оказался на канвасе, но восстановился и сумел продержаться до финального гонга. Правда этот бой не будет включён в официальную статистику боксёров, так как де-юре он был ярмарочным, потому что Мастернак претендует на участие в Олимпиаде 2021 года в Токио (Япония).

29 октября 2022 года в Закопане (Польша) единогласным решением судей (счёт: 110-117, 109-118, 108-119) победил опытного небитого австралийца Джейсона Уотли (10-0), и завоевал статус обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии IBF в 1-м тяжёлом весе.

Статистика профессиональных боёв

Примечания

Ссылки 
 
 Матеуш Мастернак — страница на сайте vRINGe.com
 Матеуш Мастернак — страница на сайте Ringside24.com

Боксёры Польши
Боксёры 2000-х годов
Боксёры 2010-х годов
Боксёры 2020-х годов
Боксёры первой тяжёлой весовой категории
Чемпионы Европейского боксёрского союза